Il toponimo Švihov può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Švihov, città del distretto di Klatovy nella regione di Plzeň
Švihov, comune del distretto di Rakovník nella regione della Boemia Centrale